Katherine Daphne "Kate" Tanner (apellido de soltera Halligan) es uno de los personajes principales de la serie ALF; es la esposa de Willie Tanner y la madre de Lynn, Brian y Eric.

Información general 
Aunque Kate soporta a ALF, este no goza de su aceptación. Ella le impone una serie de reglas:

 No usar el teléfono fingiendo ser Willie.
 No comerse al gato.
 No romper los platos.
 No romper nada.

Familia 
El nombre de su madre es Dorothy y el de su padre Sparkie. Tras diez años desde la muerte de este, Dorothy comienza a salir con un jazzista llamado Wizzer, con el que termina casándose.

Personajes de televisión
Personajes de ALF
Ortodoxos ficticios